Семенково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Комьянский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 22,7 км, до центра муниципального образования Хорошево — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Брагино, Аннинское, Тимонино, Андрейково, Арефино.

По переписи 2002 года население — 8 человек.

Примечания

Ссылки 
 Семенково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района